INPP5F () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 132 амінокислот, а молекулярна маса — 128 407.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки